L'UCAM Murcia désigne plusieurs clubs sportifs liés à l'Universidad Católica San Antonio de Murcie :
Vóley Murcia, un club de volley-ball ;
CB Murcie, un club de basket-ball ;
Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, un club de football.